Smolna kan syfta på

 Smolnyjinstitutet – en välkänd byggnad i Sankt Petersburg
 Smolna, Helsingfors – en byggnad i Helsingfors som utgör regeringens festvåning